

Bande dessinée 
 J'aime les filles est un album de bande-dessinée de Diane Obomsawin, paru en 2014.

Cinéma 
 J'aime les filles est un court métrage d'animation de Diane Obomsawin, sorti en 2016.
en anglais
 I Like Girls, film pornographique lesbien sorti en 2015 avec Alison Tyler, Ava Addams, Britney Amber, Capri Cavanni, Christy Mack, Dani Daniels, Jayden Jaymes, Kirsten Price, Kristina Rose, London Keyes, Natasha Nice, Nikita Von James, Sarah Vandella, Tasha Reign et Taylor Vixen.

Musique 
 J'aime les filles est une chanson composée et interprétée par Jacques Dutronc en 1967.
 J'aime les filles est le quatrième album de Jacques Dutronc, sorti en 1967.
en anglais
 I Like Girls, chanson de l'album  des Sparks, sorti en 1976.
 I Like Girls, chanson de l'album Zipper Catches Skin d'Alice Cooper, sorti en 1982.
 I Love Girls, chanson de l'album  de Kid Creole and the Coconuts, sorti en 1990.
 I Like Girls, chanson de l'album El Cool Magnifico de Coolio, sorti en 2002.
 I Love Girls, chanson de Pleasure P sortie en 2012.